Nova Democracia (Grécia) - nome de um partido político da Grécia
 Nova Democracia (maoismo) - conceito que se refere a uma fase de desenvolvimento maoista
 Partido da Nova Democracia - agremiação portuguesa
 A Nova Democracia - publicação brasileira

Desambiguação